Змагання в парному розряді в рамках Sparkassen Cup 2002 були тенісним турніром WTA 2-ї категорії, який утринадцяте проходив у Лейпцигу (Німеччина). 

Олена Лиховцева і Наталі Тозья були чинними чемпіонками, але цього разу Тозья вирішила не брати участі. Лиховцева грала в парі з Наташою Звєрєвою, але вони зазнали поразки в півфіналі. 

Несіяні американки Александра Стівенсон і Серена Вільямс виграли титул, у фіналі перемігши пару Жанетта Гусарова і Паоло Суарес з рахунком 6–3, 7–5. Цей титул залишається єдиним для Серени Вільямс у парному розряді, який вона виграла в парі не зі своєю старшою сестрою Вінус.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 2002 Sparkassen Cup Draw 

Sparkassen Cup (теніс)
Тур WTA 2002